Ель-Кунейтра (араб. القنيطرة) може означати:
 Ель-Кунейтра — покинуте місто на південному заході Сирії під управлінням ООН, столиця провінції Ель-Кунейтра
 Ель-Кунейтра (провінція) — провінція у Сирії
 Ель-Кунейтра (район) — район провінції Ель-Кунейтра у Сирії